Всего в Австралии восемь городов, имеющих статус столицы штата или территории. Среди них и столица страны Канберра, выполняющая столичные функции с 1927 года. Ранее столичные функции с момента создания Австралийского союза в 1901 году выполнял Мельбурн.

В каждой столице действуют местные юридические, правительственные и законодательные органы. Столицы штатов и территорий также являются крупнейшими городами своих юрисдикций.

Примечания 

Столицы
Австралия
^